Fulcre (palanca), suport d'un alçaprem o barra rígida, que fent palanca en el fulcre, serveix per a alçar i desplaçar objectes pesants.
 Fulcre (balança), punt de suport del canastró o dels balançons d'una balança.
 Fulcre (biologia), apèndix del periteci de les erisifàcies.